Cary Building – edificio di Detroit
 Cary Building – edificio di New York